APS steht für:
 Aborigines’ Protection Society, ehemalige britische Gesellschaft zum Schutz der „Ureinwohner“ im Britischen Weltreich
 Acoustic Parking System, eine akustische Einparkhilfe für Kraftfahrzeuge
 Active Pixel Sensor, ein Halbleiterdetektor zur Lichtmessung
 Active Protection System, ein Selbstschutzsystem beim Militär, siehe Abstandsaktive Schutzmaßnahmen
 Adenosinphosphosulfat, ein Zwischenprodukt der Sulfatreduktion
 Advanced Photo System, ein 1996 eingeführtes analoges Fotosystem
 Advanced Photon Source, eine Synchrotronstrahlungsquelle am Argonne National Laboratory
 Advanced Planning and Scheduling (-System), eine Produktionsplanungs- und -steuerungssoftware
 Agence de presse senegalaise, senegalesische Nachrichtenagentur
 Akademie für Psychotherapie und Seelsorge, eine evangelikale Vereinigung von Psychotherapeuten und Seelsorgern
 Akademische Prüfstelle, eine Service-Einrichtung der deutschen Botschaften in China (seit 2001), Vietnam (seit 2007) und seit November 2022 auch Indien (vormals auch Mongolei)
 Aktionsbündnis Patientensicherheit in Deutschland
 Algérie Presse Service, algerische Presseagentur
 Alimentation par le sol, bei Straßenbahnen die Fahrstromversorgung durch eine Stromschiene
 Allgemein bildende Pflichtschule, eine Schulsparte in Österreich
 Allgemeines Präferenzsystem, ein zollrechtliches Abkommen, siehe Entwicklungspolitik der Europäischen Union #Allgemeines Präferenzsystem
 American Pain Society, eine US-amerikanische interdisziplinäre Vereinigung zur Erforschung des Schmerzes und seiner Behandlung
 American Philatelic Society, der weltgrößte Briefmarkensammlerverein
 American Philosophical Society, US-amerikanische Wissenschaftsakademie
 American Physical Society, ein US-amerikanischer Verband von Physikern
 American Physiological Society, eine US-amerikanische Wissenschaftsorganisation
 American Phytopathological Society, eine internationale Gesellschaft des Pflanzenschutzes
 Ammoniumpersulfat, das Salz der Peroxodischwefelsäure
 Anlagenpreissystem von Eisenbahninfrastrukturunternehmen
 Année politique suisse, ein Jahrbuch zur schweizerischen Politik
 Antiphospholipid-Syndrom, eine Erkrankung mit gehäuft auftretenden Thrombosen und Fehlgeburten
 Antisoziale Persönlichkeitsstörung, auch dissoziale Persönlichkeitsstörung
 Approach Lighting System, ein System zur Anflugsteuerung auf Landebahnen
 APS (Waffe), eine sowjetische Unterwasserwaffe
 Apus, ein Sternbild des Südhimmels, siehe Paradiesvogel (Sternbild)
 Arzt-Patienten-System
 Assheuer + Pott GmbH & Co. KG, deutscher Hersteller von Servier- und Buffetartikeln
 Association for Psychological Science
 Astra Platform Services, vormals Astra Playout Service, ursprünglich Digital Playout Center (DPC)
 Atmosphärisches Plasmaspritzen
 Austrian Peace Service, Österreichischer Friedensdienst
 APS Austria Personalservice, ein österreichisches Personaldienstleistungsunternehmen
 Asynchronous Protocol Specification, ITU-T-Standard (X.445), um X.400-Daten über Wählleitungen zu verschicken
 Automatic Programming-System, ein System zur automatischen Aktualisierung der Senderdaten eines Empfangsgeräts, vergleiche Receiver Automatic Programming System (RAPS)
 Automatic Protection Switching, eine Sicherheitsarchitektur in SDH- und Sonet-Netzwerken
 Autopartei der Schweiz, siehe Auto-Partei
 Awtomatitscheskij Pistolet Stetschkina, siehe Stetschkin APS
 Bahnhof Pinneberg S-Bahn (DS100-Code)

ApS steht für:
 Anpartsselskab, die dänische Form der GmbH

Aps ist der Familienname folgender Personen:
 Eerik Aps (* 1987), estnischer Ringer

aps steht für:
 Arop (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung